Центральный рынок — рынок в Центральном районе Новосибирска. Образовался в 1930-х годах между улицами Гоголя, Мичурина, Крылова и Каменской.

История 
Центральный рынок образовался в 1930-х годах.

В 1966 году здесь началась постройка крытого рынка, которая завершилась во второй половине 1970-х годов.

24 сентября 2009 года на территории рынка произошёл крупный пожар, загорелся один из торговых павильонов. Затем огонь перешёл на стоящие рядом с рынком киоски. Пожаром была охвачена площадь в 800 м². Во время происшествия никто не пострадал.

В 2011 году возле Центрального рынка на пересечении улиц Крылова и Каменской был установлен памятник «Покупатель и продавец», в скульптурной композиции изображена пожилая продавщица, предлагающая купить цветы мужчине, у которого в этот момент маленькая собачка вытягивает из сумки колбасу.

Галерея

См. также 
 Гусинобродский вещевой рынок
 Хилокский рынок
 Октябрьский рынок

Примечания

Ссылки 
 Центральный рынок в Новосибирске планируют благоустроить. Континент Сибирь.

Рынки Новосибирска
Центральный район Новосибирска